Нелей () може да се отнася за:
 Нелей, син на бог Посейдон, цар на Пилос
 Нелей, син на Кодър, основател на Милет
 Нелей от Скепсида, философ от 3 век пр.н.е.
 (136557) Нелей, астероид